Zkratka PPK může znamenat:
 Program péče o krajinu
 Psychoterapie pomocí koní
 Partia Parlamentare e Kosovës
 Pedro Pablo Kuczynski
 PPK (skupina) – ruské trance duo
 Walther PPK – německá samonabíjecí pistole